Cantonul Saint-André-de-l'Eure este un canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Les Authieux || align="right" | 229 || align="right" | 27220 || align="right" | 27027
|-
| Bois-le-Roi || align="right" | 1051 || align="right" | 27220 || align="right" | 27073
|-
| La Boissière || align="right" | 225 || align="right" | 27220 || align="right" | 27078
|-
| Bretagnolles || align="right" | 185 || align="right" | 27220 || align="right" | 27111
|-
| Champigny-la-Futelaye || align="right" | 231 || align="right" | 27220 || align="right" | 27144
|-
| Chavigny-Bailleul || align="right" | 462 || align="right" | 27220 || align="right" | 27154
|-
| Coudres || align="right" | 454 || align="right" | 27220 || align="right" | 27177
|-
| La Couture-Boussey || align="right" | 1 957 || align="right" | 27750 || align="right" | 27183
|-
| Croth || align="right" | 1 293 || align="right" | 27530 || align="right" | 27193
|-
| Épieds || align="right" | 320 || align="right" | 27730 || align="right" | 27220
|-
| Ézy-sur-Eure || align="right" | 3 087 || align="right" | 27530 || align="right" | 27230
|-
| La Forêt-du-Parc || align="right" | 458 || align="right" | 27220 || align="right" | 27256
|-
| Foucrainville || align="right" | 67 || align="right" | 27220 || align="right" | 27259
|-
| Fresney || align="right" | 207 || align="right" | 27220 || align="right" | 27271
|-
| Garencières || align="right" | 495 || align="right" | 27220 || align="right" | 27277
|-
| Garennes-sur-Eure || align="right" | 1 572 || align="right" | 27780 || align="right" | 27278
|-
| Grossœuvre || align="right" | 988 || align="right" | 27220 || align="right" | 27301
|-
| L'Habit || align="right" | 404 || align="right" | 27220 || align="right" | 27309
|-
| Ivry-la-Bataille || align="right" | 2 639 || align="right" | 27540 || align="right" | 27355
|-
| Jumelles || align="right" | 255 || align="right" | 27220 || align="right" | 27360
|-
| Lignerolles || align="right" | 255 || align="right" | 27220 || align="right" | 27368
|-
| Marcilly-sur-Eure || align="right" | 1 229 || align="right" | 27810 || align="right" | 27391
|-
| Mouettes || align="right" | 566 || align="right" | 27220 || align="right" | 27419
|-
| Mousseaux-Neuville || align="right" | 560 || align="right" | 27220 || align="right" | 27421
|-
| Prey || align="right" | 742 || align="right" | 27220 || align="right" | 27478
|-
| Quessigny || align="right" | 88 || align="right" | 27220 || align="right" | 27484
|-
| Saint-André-de-l'Eure || align="right" | 3 258 || align="right" | 27220 || align="right" | 27507
|-
| Saint-Germain-de-Fresney || align="right" | 154 || align="right" | 27220 || align="right" | 27544
|-
| Saint-Laurent-des-Bois || align="right" | 171 || align="right" | 27220 || align="right" | 27555
|-
| Serez || align="right" | 129 || align="right" | 27220 || align="right" | 27621
|}
 
 

Cantoane în Eure